Casimirianum ist der Name einer Schule bzw. einer ehemaligen Universität:

 Casimirianum Coburg in Coburg (Bayern)
 Casimirianum Neustadt in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz)